Батю́к — украинская фамилия и вьетнамский топоним.
Фамилия
 Батюк, Александр Михайлович (род. 1960) — советский украинский лыжник.
 Батюк, Николай Филиппович (1905—1943) — советский военачальник, один из героев обороны Сталинграда.
 Батюк, Яков Петрович (1918—1943) — советский подпольщик, Герой Советского Союза.

Топоним
 Батюк () — город в уезде Читон провинции Анзянг, Вьетнам.